Список видов Бабочек (отряд Чешуекрылые), обитающих в Таиланде. Данный список содержит около 1100 видов.

Семейство Papilionidae

Подсемейство Zerynthiinae 
 Bhutanitis lidderdalei ocellatomaculata

Подсемейство Papilioninae 

 Chilasa agestor
 Chilasa clytai
 Chilasa epycides
 Chilasa paradoxa
 Chilasa slateri
 Graphium Agamemnon
 Graphium agetes
 Graphium antiphates
 Graphium aristeus
 Graphium arycles
 Graphium bathycles
 Graphium chironides
 Graphium cloanthus
 Graphium delessertii
 Graphium doson
 Graphium eurous
 Graphium eurpylus
 Graphium evemon
 Graphium glycerion
 Graphium macareus
 Graphium megarus
 Graphium nomius
 Graphium ramaceus
 Graphium sarpedon
 Graphium xenocles
 Lamproptera curius
 Lamproptera meges
 Meandrusa payeni
 Meandrusa sciron
 Pachliopta aristolochiae
 Pachliopta coon
 Pachliopta neptunus
 Papilio alcmenor
 Papilio arcturus
 Papilio bianor
 Papilio demoleus
 Papilio demolion
 Papilio dialis
 Papilio helenus
 Papilio iswara
 Papilio mahadeva
 Papilio memnon
 Papilio nephelus
 Papilio noblei
 Papilio palinurus
 Papilio paris
 Papilio pitmani
 Papilio polyctor
 Papilio polytes
 Papilio prexaspes
 Papilio protenor
 Parides adamsoni
 Parides aidoneus
 Parides dasarada
 Parides laos
 Parides polyeuctes
 Parides sycorax
 Parides varuna
 Parides zaleucus
 Teinopalpus imperialis
 Troides aeacus
 Troides mphrysus
 Troides helena

Семейство Pieridae

Подсемейство Pierinae 

 Aporia agathon
 Appias albina
 Appias cardena
 Appias indra
 Appias lalage
 Appias lalassis
 Appias libythea
 Appias lyncida
 Appias nero
 Appias pandione
 Appias paulina
 Artogeia napi
 Cepora iudith
 Cepora nadina
 Cepora nerissa
 Delias acalis
 Delias agoranis
 Delias agostina
 Delias belladonna
 Delias berinda 
 Delias descombesi
 Delias hyparete
 Delias latvitta
 Delias ninus
 Delias pasithoe
 Delias patrua
 Delias sanaca
 Delias singhapura
 Hebomonia glaucippe
 Ixis pyrene
 Leptosia nina
 Parenonia avatar
 Pareronia anais
 Pareronia valeria
 Phrissura aegis
 Pieris brassicae
 Pieris canidia
 Pontia daplidice
 Prioneris philonome
 Prioneris thestylis
 Saletara liberia

Подсемейство Coliadinae 

 Catopsilia pomona
 Catopsilia pyranthe
 Catopsilia scylla
 Dercas verhuelli
 Eurema ada
 Eurema andersonii
 Eurema blanda
 Eurema brigitta
 Eurema hecabe
 Eurema jordani
 Eurema lacteola
 Eurema laeta
 Eurema pallida
 Eurema sari
 Eurema simulatrix
 Eurema tilaha
 Gandaca harina

Семейство Nymphalidae

Подсемейство Danainae 

 Danaus affinis
 Danaus chrysippus
 Danaus genutia
 Danaus melanippus
 Euploea algae
 Euploea camaralzeman
 Euploea core
 Euploea crameri
 Euploea doubledayi
 Euploea eunice
 Euploea eyndhovii
 Euploea midamus
 Euploea modesta
 Euploea mulciber
 Euploea phaenareta
 Euploea radamanthus
 Euploea sylvester
 Euploea tulliolus
 Idea hypermnestra
 Idea leuconoe
 Idea lynceus
 Idea stolli
 Ideopsis gaura
 Ideopsis similis
 Ideopsis vulgaris
 Parantica aglea
 Parantica agleoides
 Parantica aspasia
 Parantica me;ameis
 Parantica pedonga
 Parantica sita
 Tirumala gautama
 Tirumala limniace
 Tirumala septentrionis

Подсемейство Satyrinae 
 Callerebia annada
 Callerebia narasing
 Coelites epiminthia
 Coelites euptychioides
 Coelites nothis
 Elymnias casiphone
 Elymnias dara
 Elymnias esaca
 Elymnias hypermnestra
 Elymnias malelas
 Elymnias nesaea
 Elymnias obnubila
 Elymnias panthera
 Elymnias patna
 Elymnias penanga
 Elymnias vasudeva
 Erites angularis
 Erites argentina
 Erites falcipennis
 Erites medura
 Ethope diademoides
 Ethope himachala
 Ethope noirei
 Lethe bhairava
 Lethe chandica
 Lethe confuse
 Lethe distans
 Lethe dura
 Lethe europa
 Lethe gulnihal
 Lethe kansa
 Lethe latiaris
 Lethe mekara
 Lethe minerva
 Lethe naga
 Lethe rohria
 Lethe sidereal
 Lethe sinorix
 Lethe sura
 Lethe verma
 Lethe vindhya
 Mandarinia regalis
 Melanitis leda
 Melanitis phedima
 Melanitis zitenius
 Mycalesis adamsoni
 Mycalesis anapita
 Mycalesis anaxias
 Mycalesis anaxiodes
 Mycalesis annamitica
 Mycalesis deficiens
 Mycalesis distanti
 Mycalesis francisca
 Mycalesis fusca
 Mycalesis gotama
 Mycalesis intermedia
 Mycalesis janardana
 Mycalesis lepcha
 Mycalesis maianeas
 Mycalesis malsara
 Mycalesis mineus
 Mycalesis mnasicles
 Mycalesis nicotia
 Mycalesis oroatis
 Mycalesis orseis
 Mycalesis perseoides
 Mycalesis perseus
 Mycalesis sangaica
 Mycalesis suaveolens
 Mycalesis thailandica
 Mycalesis visala
 Neope armandii
 Neope muirheadi
 Neope pulaha
 Neorina crishna
 Neorina hila
 Neorina lowii
 Orinoma damaris
 Orsotriaena medus
 Penthema binghami
 Penthema darlisa
 Ragadia crisilda
 Ragadia critias
 Ragadia makutasiponta
 Xanthotaenia busiris
 Ypthima affectata
 Ypthima akbar
 Ypthima baldus
 Ypthima confuse
 Ypthima dohertyi
 Ypthima evansi
 Ypthima fasciata
 Ypthima horsfieldii
 Ypthima huebneri
 Ypthima humei
 Ypthima lisandra
 Ypthima norma
 Ypthima pandocus
 Ypthima sacra
 Ypthima savara 
 Ypthima similis
 Ypthima sobrina
 Ypthima watsoni
 Ypthima yunosukei

Подсемейство Amathusiinae 
 Aemona lena
 Amathusia binghami
 Amathusia masina
 Amathusia ochraceofusca 
 Amathusia phidippus
 Amathuxidia amythaon
 Discophora deo
 Discophora necho
 Discophora sondaica
 Discophora timora
 Enispe intermedia
 Faunis canens
 Faunis eumeus
 Faunis gracilis
 Faunis kirata
 Melanocyma faunula
 Stichophthalma camadeva
 Stichophthalma cambodia
 Stichophthalma godfreyi
 Stichophthalma louisa
 Thaumantis diores
 Thaumantis klugius
 Thaumantis noureddin
 Thaumantis odana
 Thauria aliris
 Zeuxidia amethystus
 Zeuxidia aurelius
 Zeuxidia doubledayi

Подсемейство Heliconiinae 

 Acraea issoria
 Acraea violae
 Argyreus hyperbius
 Cethosia biblis
 Cethosia cyane
 Cethosia hypsea
 Cethosia penthesilea
 Childrena childreni
 Cirrochroa aoris
 Cirrochroa emalea
 Cirrochroa orissa
 Cirrochroa satellite
 Cirrochroa surya
 Cirrochroa tyche
 Cupha erymanthis
 Paduca fasciata
 Phalanta alcippe
 Phalanta phalantha
 Terinos atlita
 Terinos clarissa
 Terinos terpander
 Vagrans egista
 Vindula dejone
 Vindula erota

Подсемейство Nymphalinae 

 Ariadne ariadne
 Ariadne isaeus
 Ariadne merione
 Ariadne specularia
 Chersonesia intermedia
 Chersonesia peraka
 Chersonesia rahria
 Chersonesia risa
 Cyrestis cocles
 Cyrestis nivea
 Cyrestis themire
 Cyrestis thyodamas
 Doleschallia bisaltide
 Hypolimnas bolina
 Hypolimnas misippus
 Junonia almanac
 Junonia atlites
 Junonia hierta
 Junonia iphita
 Junonia lemonias
 Junonia orithya
 Kallima inachus
 Kallima knyvetti
 Kallima limborgii
 Kaniska canace
 Laringa castelnaui
 Laringa horsfieldi
 Polygonia c-album
 Polygonia c-aureum
 Rhinopalpa polynice
 Symbrenthia hippoclus
 Symbrenthia hypatia
 Symbrenthia hypselis
 Symbrenthia liaea
 Vanessa cardui
 Vanessa indica
 Yoma sabina

Подсемейство Limenitidinae 
 Athyma asura
 Athyma cama
 Athyma clerica
 Athyma kanwa
 Athyma larymna
 Athyma nefte
 Athyma opalina
 Athyma perius
 Athyma pravara
 Athyma punctata
 Athyma ranga
 Athyma reta
 Athyma selenophora
 Athyma zeroca
 Auzakia danava
 Bhagadatta austenia
 Euthalia aconthea
 Euthalia adonia
 Euthalia alpheda
 Euthalia anosia
 Euthalia byakko
 Euthalia djata
 Euthalia dunya
 Euthalia eriphylae
 Euthalia evelina
 Euthalia franciae
 Euthalia ipona
 Euthalia kanda
 Euthalia lubentina
 Euthalia mahadeva
 Euthalia malaccana
 Euthalia merta
 Euthalia monina
 Euthalia nara
 Euthalia narayana
 Euthalia patala
 Euthalia phemius
 Euthalia recta
 Euthalia teuta
 Euthalia whiteheadi
 Lebadea martha
 Lexias canescens
 Lexias cyanipardus
 Lexias dirtea
 Lexias pardalis
 Limenitis daraxa
 Limenitis dudu
 Limenitis houlberti
 Moduza procris
 Neptis ananta
 Neptis anjana
 Neptis armandia
 Neptis aurelia
 Neptis bieti
 Neptis cartica
 Neptis clinia
 Neptis columella
 Neptis dindinga
 Neptis duryodana
 Neptis harita
 Neptis heliodore
 Neptis hordonia
 Neptis hylas
 Neptis ilira
 Neptis jumbah
 Neptis leucoporos
 Neptis Magadha
 Neptis manasa
 Neptis miah
 Neptis monata
 Neptis namba
 Neptis narayana
 Neptis nashona
 Neptis nata
 Neptis omeroda
 Neptis paraka 
 Neptis radha
 Neptis sandaka
 Neptis sankara
 Neptis sappho
 Neptis soma
 Neptis tiga
 Neptis viraja
 Neptis yerburii
 Neptis zaida
 Neurosigma siva
 Pandita sinope
 Parthenos sylvia
 Tanaecia aruna
 Tanaecia clathrata
 Tanaecia cocytus
 Tanaecia flora
 Tanaecia godartii
 Tanaecia iapis
 Tanaecia jahnu
 Tanaecia julii
 Tanaecia lepidea
 Tanaecia munda
 Tanaecia palguna
 Tanaecia pelea
 Tanaecia telchinia

Подсемейство Apaturinae 
 Apatura ambica
 Apatura chevana
 Dichorragia nesimachus
 Eulaceura osteria
 Euripus consimilis
 Euripus nyctelius
 Heleyra hemina
 Herona marathus
 Herona sumatrana
 Hestina nama
 Hestina persimilis
 Pseudergolis wedah
 Rohana nakula
 Rohana parisatis
 Rohana parvata
 Rohana tonkiniana
 Sephisa chandra
 Stibochiona nicea

Подсемейство Charaxinae 
 Agatasa calydonia
 Chraxes aristogiton
 Chraxes bernardus
 Chraxes distanti
 Chraxes durnfordi
 Chraxes kahruba
 Chraxes marmax
 Chraxes solon
 Polyura arja
 Polyura athamas
 Polyura delphis
 Polyura dolon
 Polyura eudamippus
 Polyura franck
 Polyura hebe
 Polyura jalysus
 Polyura moori
 Polyura nepenthes
 Polyura schreiber

Подсемейство Calinaginae 
 Calinaga buddha

Подсемейство Libytheinae 
 Libythea celtis
 Libythea geoffroyi
 Libythea myrrha
 Libythea narina

Семейство Lycaenidae

Подсемейство Poritiinae 
 Cyaniriodes libna
 Deramas jasoda
 Deramas livens
 Poritia erycinoides
 Poritia hewitsoni
 Poritia phama
 Poritia philota
 Poritia plateni
 Poritia sumatrae
 Simiskina pasira
 Simiskina phalena
 Simiskina phalia
 Simiskina pharyge
 Simiskina proxima

Подсемейство Liphyrinae 
 Liphyra brassolis

Подсемейство Miletinae 
 Allotinus advidis
 Allotinus drumila
 Allotinus felderi
 Allotinus horsfieldi
 Allotinus leogoron
 Allotinus substrigosa
 Allotinus subviolaceus
 Allotinus taras
 Allotinus unicolor
 Caleta decidia
 Caleta elna
 Caleta roxus
 Castalius rosimon
 Discolampa ethion
 Everes argiades
 Everes hugelii
 Everes lacturnnus
 Logania malayica
 Logania marmorata
 Logania massalia
 Logania regina
 Miletus ancon
 Miletus biggsii
 Miletus chinensis
 Miletus croton
 Miletus gallus
 Miletus gopara
 Miletus mallus
 Miletus nymphis
 Miletus symethus
 Spalgis epius
 Taraka hamada
 Taraka mahanetra
 Tarucus callinara

Подсемейство Polyommatinae 
 Acytolepis cossaea
 Acytolepis puspa
 Anthene emolus
 Anthene lycaenina
 Azanus urios
 Bothrinia chennelli
 Catochrysops panormus
 Catochrysops strabo
 Catopyrops ancyra
 Celastrina argiolus
 Celastrina lavendularis
 Celastrina pellecebra
 Celastrina transpecta
 Celatoxia marginata
 Chilades lajus
 Chilades pandava
 Euchrysops cnejus
 Freyeria putli
 Freyeria trochylus
 Ionolyce helicon
 Jamides abdul
 Jamides alecto
 Jamides bochus
 Jamides caeruleus
 Jamides celeno
 Jamides cunilda
 Jamides cyta
 Jamides elpis
 Jamides malaccanus
 Jamides parasaturatus
 Jamides philatus
 Jamides pura
 Jamides talinga
 Jamides zebra
 Lampides boeticus
 Lycaenopsis haraldus
 Megisba malaya
 Nacaduba angusta
 Nacaduba berenice
 Nacaduba beroe
 Nacaduba calauria
 Nacaduba hermus
 Nacaduba kurava
 Nacaduba pactolus
 Nacaduba pavana
 Nacaduba sanaya
 Nacaduba subperusia
 Neopithecops zalmora
 Niphanda asialis
 Niphanda cymbia
 Niphanda tessellate
 Orthomiella pontis
 Petrelaea dana
 Pithcops corvus
 Prosotas aluta
 Prosotas dubiosa
 Prosotas gracilis
 Prosotas lutea
 Prosotas nora
 Prosotas noreia
 Prosotas pia
 Shijimia moorei
 Syntarucus plinius
 Talicada nyseus
 Tongeia potanini
 Udara dilecta
 Udara placidula
 Udara Selma
 Una usta
 Zizeeria karandra
 Zizeeria maha
 Zizina otis
 Zizula hylax

Подсемейство Lycaeninae 
 Heliophorus androcles
 Heliophorus brahma
 Heliophorus epicles
 Heliophorus hybrida
 Heliophorus ila
 Heliophorus indicus

Подсемейство Theclinae 
 Amblypodia anita
 Amblypodia narada
 Ancema blanka
 Ancema ctesia
 Apporasa atkinsoni
 Araotes Iapithis
 Arhopala aberrans
 Arhopala abseus
 Arhopala ace
 Arhopala aedias
 Arhopala aeeta
 Arhopala agaba
 Arhopala agelastus
 Arhopala agesilaus
 Arhopala agrata
 Arhopala aida
 Arhopala alaconia
 Arhopala alax
 Arhopala alesia
 Arhopala alitaeus
 Arhopala allata
 Arhopala amantes
 Arhopala ammon
 Arhopala ammonides 
 Arhopala amphimuta
 Arhopala anarte
 Arhopala anthelus
 Arhopala antimuta
 Arhopala ariana
 Arhopala ariel
 Arhopala aroa
 Arhopala arvina
 Arhopala asinarus
 Arhopala asopia 
 Arhopala athada
 Arhopala atosia
 Arhopala atrax
 Arhopala auretia
 Arhopala avatha
 Arhopala barami
 Arhopala bazaloides
 Arhopala bazalus
 Arhopala birmana
 Arhopala buddha
 Arhopala camdeo
 Arhopala catori
 Arhopala cleander
 Arhopala corinda
 Arhopala delta
 Arhopala democritus
 Arhopala dispar
 Arhopala elopura
 Arhopala epimete
 Arhopala epimuta
 Arhopala eumolphus
 Arhopala evansi
 Arhopala fulla
 Arhopala havilandi
 Arhopala hellenore
 Arhopala horsfieldi
 Arhopala hypomuta
 Arhopala ijauensis
 Arhopala inornata
 Arhopala khamti
 Arhopala labuana
 Arhopala lurida
 Arhopala major
 Arhopala metanmuta
 Arhopala milleri
 Arhopala moolaiana
 Arhopala moorei
 Arhopala muta
 Arhopala myrzala
 Arhopala nicevillei
 Arhopala normani
 Arhopala oenea
 Arhopala opalina
 Arhopala paraganesa
 Arhopala paralea
 Arhopala paramuta
 Arhopala perimuta
 Arhopala phaenops
 Arhopala phanda
 Arhopala pseudocentaurus
 Arhopala pseudomuta
 Arhopala rama
 Arhopala selta
 Arhopala silhetensis
 Arhopala similis
 Arhopala singla
 Arhopala sublustris
 Arhopala vihara
 Arhopala wildeyana
 Arhopala zambra
 Artipe eryx
 Bindahara phocides
 Britomartis cleoboides
 Bullis stigmata
 Catapaecilma elegans
 Catapaecilma major
 Catapaecilma subochrea
 Charana mandarina
 Cheritra freja
 Cheritrella truncipennis
 Chilaria kina
 Chilaria othona
 Chrysozephyrus sikkimensis
 Cowania achaja
 Creon cleobis
 Dacalana burmana
 Dacalana cotys
 Dacalana penicilligera
 Dacalana sinhara
 Deudorix elioti
 Deudorix epijarbas
 Deudorix hypargyria
 Drina donina
 Drina maneia
 Drupadia estella
 Drupadia johorensis
 Drupadia ravindra
 Drupadia rufotaenia
 Drupadia scaeva
 Drupadia theda
 Eooxylides tharis
 Flos adriana
 Flos anniella
 Flos areste
 Flos asoka
 Flos diardi
 Flos fulgida
 Flos fulgida
 Horaga onyx
 Horaga syrinx
 Horage amethysta
 Hypochrysops coelisparsus
 Hypolycaena amabilis
 Hypolycaena erylus
 Hypolycaena merguia
 Hypolycaena thecloides
 Iraota distanti
 Iraota rochana
 Iraota timoleon
 Jacoona anasuja
 Loxura atymnus
 Loxura cassiopeia
 Mahathala ameria
 Mantoides gama
 Mantoides hypoleuca
 Mota massyla
 Neocheritra amrita
 Neocheritra fabronia
 Neomyrina nivea
 Pratapa deva
 Pratapa icetas
 Pratapa icetoides
 Pseudotajuria donatana
 Purlisa gigantea
 Rachana jalindra
 Rapala abonormis
 Rapala damona
 Rapala dieneces
 Rapala domitia
 Rapala elcia
 Rapala iarbus
 Rapala manea
 Rapala nissa
 Rapala pheretima
 Rapala reclivitta
 Rapala refulgens
 Rapala scintilla
 Rapala suffusa
 Rapala varuna
 Remelana jangala
 Semanga superba
 Sinthusa chandrana
 Sinthusa malika
 Sinthusa nasaka
 Sithon nedymond
 Spindasis Iohita
 Spindasis maximus
 Spindasis seliga
 Spindasis syama
 Spindasis vixinga
 Spindasis vulcanus
 Suasa lisides
 Surendra florimel
 Surendra quercetorum
 Surendra vivarna
 Tajuria cippus
 Tajuria culta
 Tajuria deudorix
 Tajuria diaeus
 Tajuria isaeus
 Tajuria maculata
 Tajuria mantra
 Tajuria yajna
 Thaduka multicaudata
 Thamala marciana
 Ticherra acte
 Virachola isocrates
 Virachola kessuma
 Virachola perse
 Virachola rubida
 Yasoda androconifera
 Yasoda pita
 Yasoda tripunctata
 Zeltus amasa
 Zinaspa todara

Подсемейство Curetinae 
 Curetis acuta
 Curetis bulis
 Curetis dentata
 Curetis insularis
 Curetis regula
 Curetis santana
 Curetis saronis
 Curetis sperthis
 Curetis tagalica

Семейство Riodinidae 
 Abisara abonormis
 Abisara bifasciata
 Abisara burnii
 Abisara echerius
 Abisara freda
 Abisara fylla
 Abisara kausambi
 Abisara neophron
 Abisara saturata
 Abisara savitri
 Dodona deodata
 Dodona dipoea
 Dodona donira
 Dodona egeon
 Dodona eugenes
 Dodona ouida
 Laxita thuisto
 Paralaxita damajanti
 Paralaxita orphna
 Paralaxita telesia
 Striboges nymphidia
 Taxila haquinus
 Zemeros emesoides
 Zemeros flegyas

Семейство Hesperiidae

Подсемейство Coeliadinae 
 Badamia exclamationis
 Bibasis amara
 Bibasis anadi
 Bibasis etelka
 Bibasis gomata
 Bibasis harisa
 Bibasis iluska
 Bibasis jaina
 Bibasis oedipodea
 Bibasis sena
 Bibasis vasutana
 Choaspes benjaminii
 Choaspes hemixanthus
 Choaspes plateni
 Choaspes subcaudatus
 Choaspes xanthopogon
 Hasora anura
 Hasora badra
 Hasora chromus
 Hasora danda
 Hasora khoda
 Hasora proxissima
 Hasora salanga
 Hasora schoenherr
 Hasora taminatus
 Hasora vitta
 Hasora vitta
 Hasora zoma

Подсемейство Pyrginae 
 Capila hainana
 Capila phanaeus
 Caprona agama
 Caprona alida
 Celaenorrhinus andamanicus
 Celaenorrhinus asmara
 Celaenorrhinus aurivittatus 
 Celaenorrhinus dhanada
 Celaenorrhinus ficulnea
 Celaenorrhinus inaequalis
 Celaenorrhinus ladana
 Celaenorrhinus leucocera
 Celaenorrhinus munda
 Celaenorrhinus nigricans
 Celaenorrhinus patula
 Celaenorrhinus pero
 Celaenorrhinus pinratanai
 Celaenorrhinus putra
 Chamunda chamunda
 Coladenia agni
 Coladenia buchananii
 Coladenia indrani
 Coladenia laxmi
 Ctenoptilum multiguttatum
 Ctenoptilum vasava
 Darpa hanria
 Darpa pteria
 Darpa striata
 Gerosis bhagava
 Gerosis limax
 Gerosis phisara
 Lobocla liliana
 Mooreana trichoneura
 Odina decorata
 Odina hieroglyphica
 Odontoptilum angulatum
 Odontoptilum pygela
 Pintara pinwilli
 Pseudocoladenia dan
 Sarangesa dasahara
 Satarupa gopala
 Seseria affinis
 Seseria sambara
 Seseria strigata
 Spialia galba
 Tagiades calligana
 Tagiades cohaereus
 Tagiades gana
 Tagiades japetus
 Tagiades lavatus
 Tagiades litigiosus
 Tagiades menaka
 Tagiades parra gala
 Tagiades toba
 Tagiades ultra
 Tapena thawaitesi

Подсемейство Hesperiinae 
 Matapa sasivarna
 Acerbas anthea
 Acerbas martini
 Aeromachus pygmaeus
 Aeromachus stigmatus
 Ampittia dioscorides
 Ampittia maroides
 Ancistroiedes armatus
 Ancistroiedes gemmifer
 Ancistroiedes nigrita
 Apostictopterus fuliginosus
 Arnetta atkinsoni
 Arnetta verones
 Astictopterus jama
 Baoris farri
 Baoris oceia
 Baoris pagana
 Baoris penicillata
 Borbo bevani
 Borbo cinnara
 Caltoris bromus
 Caltoris brunnea
 Caltoris cahira
 Caltoris cormasa
 Caltoris kumara
 Caltoris Malaya
 Caltoris plebeia
 Caltoris sirius
 Caltoris tenuis
 Caltoris tulsi
 Cephrenes chrysozona
 Cupitha purreea
 Cyrina cyrina
 Eetion elia
 Erionota acroleuca
 Erionota sybirita
 Erionota thrax
 Erionota torus
 Gangara lebadea
 Gangara thysis
 Ge geta
 Halpe arcuata
 Halpe aurifera
 Halpe burmana
 Halpe elana
 Halpe flava
 Halpe hauxwelli
 Halpe insignis
 Halpe kusala
 Halpe ormenes
 Halpe pelethronix
 Halpe porus
 Halpe sikkima
 Halpe toxopea
 Halpe wantona
 Halpe zema
 Halpe zola
 Hidari irava
 Hyarotis adrastus
 Hyarotis iadera
 Hyarotis microsticta
 Iambrix salsala
 Iambrix stellifer
 Idmon distanti
 Idmon obiquans
 Isma bononia
 Isma feralia
 Isma guttulifera
 Isma kuala
 Isma miosticta
 Isma obscura
 Isma protoclea
 Isma umbrosa
 Iton semamora
 Iton watsonii
 Koruthaialos butleri
 Koruthaialos rubecula
 Koruthaialos sindu
 Lotongus avesta
 Lotongus calathus
 Lotongus sarala
 Matapa aria
 Matapa cresta
 Matapa druma
 Notocrypta clavata
 Notocrypta curvifascia
 Notocrypta feisthamelii
 Notocrypta paralysos
 Notocrypta pria
 Ochlodes brahma
 Ochlodes siva
 Ochus subvittatus
 Oerane microthyrus
 Onryza albipecta
 Onryza siamica
 Oriens gola
 Oriens goloides
 Oriens paragola
 Parnara ganga
 Parnara guttata
 Parnara naso
 Pelopidas agna
 Pelopidas assamensis
 Pelopidas conjunctus
 Pelopidas mathias
 Pelopidas subochraceus
 Pemara pugnans
 Pinthauria marsena
 Pinthauria murdava
 Pinthauria stranmineipennis
 Pirdana distanti
 Pirdana hyela
 Plastingia naga
 Plastingia pellonia
 Polytremis annama
 Polytremis discreta
 Polytremis eltola
 Polytremis lubricans
 Polytremis minuta
 Potanthus confucius
 Potanthus flavus
 Potanthus ganda
 Potanthus hetaerus
 Potanthus juno
 Potanthus Lydia
 Potanthus mingo
 Potanthus nesta
 Potanthus omaha
 Potanthus pallida
 Potanthus palnia
 Potanthus parvus
 Potanthus pseudomaesa
 Potanthus recifasciatus
 Potanthus trachala
 Pseudokerana fulgur
 Psolos fuligo
 Pyroneura callineura
 Pyroneura derna
 Pyroneura flavia
 Pyroneura helena
 Pyroneura latoia
 Pyroneura margherita
 Pyroneura niasana
 Pyroneura perakana
 Quedara monteithi
 Salanoemia fuscicornis
 Salanoemia sala
 Salanoemia tavoyana
 Scobura cephala
 Scobura cephaloides
 Scobura isota
 Scobura phiditia
 Scobura woolletti
 Sebastonyma pudens
 Sovia albipecta
 Suada swerga
 Suastus everyx
 Suastus gremius
 Suastus minutus
 Taractrocera archias
 Taractrocera maevius
 Taractrocera ziclea
 Telicota augias
 Telicota bambusae
 Telicota besta
 Telicota colon
 Telicota Hilda
 Telicota linna
 Telicota ohara
 Thoressa cerata
 Thoressa masoni
 Udaspes folus
 Unkana ambasa
 Unkana flava
 Unkana mytheca
 Xanthoneura corissa
 Zela adorabilis
 Zela elioti
 Zela smaragdinus
 Zela zeus
 Zographetus ogygia
 Zographetus ogygioides
 Zographetus rama
 Zographetus satwa
 Zongraphetus doxus

Примечания 

Фауна Таиланда
Бабочки
Списки булавоусых бабочек по регионам
Индомалайя
Списки насекомых Азии